Rosine peut faire référence à :

Anthroponyme

Prénom 
 Rosine est un prénom français diminutif de Rose et Rosa, fêté le 11 mars.

Personnalités portant ce prénom 
 Sainte Rosine, sainte légendaire vénérée dans le diocèse d’Augsbourg en Allemagne.
 Rosine Bloch, chanteuse mezzo-soprano française 
 Rosine Buhler, écrivaine française, critique d'art et experte des peintres de Paris
 Rosine Cadoret, actrice française
 Rosine Deréan, actrice française
 Rosine Lagier, conférencière
 Rosine Lebrun, soprano
 Rosine Luguet, actrice française
 Rosine Stoltz, cantatrice.
 Rosine Vieyra Soglo, membre du parlement panafricain
 Sylvie-Rosine Numez, Miss France 1957
 Anne Rosine Noilly-Prat, femme d'affaires

Patronyme 
 Lillian Rosine, actrice américaine

Dans la fiction 
 Rosine, jeune orpheline dont le comte Almaviva est tombé amoureux dans Le Barbier de Séville ;
 Rosine, série de bande dessinée de Jean-Michel Charlier et Martial (1955-1958) ;
 Rosine, personnage du manga Berserk.
 Rosine, film de Christine Carrière récompensé aux Césars en 1996.

Toponyme 

 Rosine, une communauté non constituée en société située dans le Kentucky.

Autres 
 Rosine ou rosin, le nom donné à la colophane, une résine dont les couleurs varient du jaune pale à l'ambre.

Sources et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom féminin